Csehország
 Katov, település a Brno-vidéki járásban
 Katov, település a Tábori járásban
 Szlovákia
 Kátó (szlovákul Kátov), település a Nagyszombati kerület Szakolcai járásban